Кошаровський — українське прізвище. Жіноча форма — Кошаровська.

Відомі носії 
 Кошаровський Юлій Михайлович (1941—2014) — радянський дисидент і відмовник.